Alpowa ist der Name von:
 Alpowa Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Washington
 Alpowa Ridge, ein Gebirgskamm im US-Bundesstaat Washington
 Alpowa (Washington), eine Ortschaft im US-Bundesstaat Washington